Europejski Komisarz ds. Nauki i Badań – członek Komisji Europejskiej. Obecnym komisarzem (od 2014) jest Carlos Moedas.

Europejscy Komisarze